Bagneux (Aisne)
 Bagneux (Allier)
 Bagneux (Hauts-de-Seine)
 Bagneux (Indre)
 Bagneux (Marne)
 Bagneux (Meurthe-et-Moselle)